Bitectipora är ett släkte av mossdjur. Bitectipora ingår i familjen Bitectiporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Bitectipora